A competição da categoria até 55 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizada no dia 21 de agosto no Centro Internacional de Convenções, em Cingapura. A primeira luta teve início às 12:05 e a final às 18:10 (UTC+8). Um total de nove judocas competiu neste evento, limitado a lutadores com peso corporal inferior a 55 quilogramas. Foram distribuídas duas medalhas de bronze em todas as competições do judô.

Medalhistas

Resultados

Repescagem 

Eventos do judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010